Евровидение для молодых музыкантов 2022 () — 20-й юбилейный конкурс молодых музыкантов «Евровидение». Изначально конкурс должен был состояться 21 июня 2020 года в Загребе, Хорватия, чтобы совпасть со Всемирным днём музыки, но из-за пандемии COVID-19 конкурс был перенесён на неопределённый срок. 3 февраля 2022 года норвежская телерадиокомпания «NRK» подтвердила, что предстоящий выпуск состоится во французском городе Монпелье 23 июля 2022 года.

Место проведения 
«Евровидение для молодых музыкантов 2022» состоялось во французском городе Монпелье 23 июля 2022 года.

Формат

Ведущие 
28 марта 2022 года канал Culturebox объявил в социальных сетях, что драматург Джудит Чейн будет ведущей двадцатого выпуска конкурса. Она известна тем, что с 2018 года представляла музыкальные фестивали  с 2019 года, а с 2007 года работает на радиостанции France Musique. 26 Июня 2022 года было объявлено, что Винсент Дельбуше присоединится к конкурсу в качестве соведущего. Бельгийка по происхождению Дельбушайе - радиоведущая Musiq'3, классической радиостанции франкоязычной телекомпании RTBF.

Жюри 
5 июля 2022 года France Télévisions объявила состав жюри конкурса. В состав жюри финала входят:

  Муза Рубацките — литовская пианистка и председатель жюри
  Нора Сисмонди — швейцарская гобоистка
  Жан-Пьер Руссо — директор фестиваля Radio France Montpellier
  Кристиан-Пьер Ла Марка — французский виолончелист
  Теди Папаврами — албанский скрипач

Участники 
Окончательный список стран-участниц был опубликован 21 февраля 2022 года, где значилось 8 стран, что является самым низким количеством участвующих стран с 1984 года.

Финал

Другие страны 
Чтобы страна имела право на потенциальное участие в конкурсе, она должна быть активным членом Европейского вещательного союза (ЕВС). Неизвестно, выдаёт ли ЕВС приглашения на участие всем 56 активным членам, как это делается для «Евровидения» и «Детского Евровидения».

Несостоявшийся дебют

Активные члены ЕВС 
  — 4 февраля 2022 года валлийский телевещатель «S4C» подтвердил в своём Twitter-аккаунте, что Уэльс не дебютирует на «Евровидении для молодых музыкантов 2022» и не вернётся на «Детское Евровидение — 2022».

Отказ

Активные члены ЕВС 

  Албания — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2018 году.
  Армения — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2012 году.
  Босния и Герцеговина — 4 марта 2022 года было объявлено, что радиостанции BHRT грозит закрытие после того, как банковские счета радиостанции были заблокированы, что, кроме того, привело к банкротству радиостанции. Кроме того, с декабря 2016 года радиостанция была исключена из всех предложений из-за непогашенных платежей. Последнее участие страны было в 2012 году.
  Болгария — 17 февраля 2022 года BNT объявила, что в 2022 году страна не будет участвовать в конкурсе. Однако радиостанция не назвала точной причины для этого. Последнее участие страны было в 2006 году.
  Великобритания — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2018 году.
  Венгрия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2018 году.
  Греция — страна изначально подтвердила участие в конкурсе 2020 года, однако в конечном списке участников страна не значилась. Последнее участие страны было в 2018 году.
  Грузия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2012 году.
  Дания — 15 февраля 2022 года DR объявила, что Дания не будет участвовать в конкурсе и в 2022 году. Причина не указана. Последнее участие страны было в 2004 году.
  Израиль — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2018 году.
  Ирландия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2000 году.

 — В апреле 2020 года RTVE подтвердили свое намерение участвовать в будущем конкурсе молодых музыкантов Евровидения после того, как не смогли вовремя подтвердить свое участие в конкурсе 2020 года. Тем не менее, Испания не появилась в окончательном списке, опубликованном 21 февраля.
 Италия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2002 году.
 Кипр — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2012 году.
 Латвия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2002 году.
 Литва — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 1994 году.
 Мальта — страна изначально подтвердила участие в конкурсе 2020 года, однако в конечном списке участников страна не значилась. Последнее участие страны было в 2018 году.
 Молдавия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2014 году.
 Нидерланды — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2014 году.
 Португалия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2016 году.
 Румыния — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2012 году.
  — 5 февраля 2022 года «SMRTV» подтвердили, что Сан-Марино не примет участие в конкурсе.
  Северная Македония — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 1994 году.
  Сербия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2010 году.
  Словакия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2000 году.
  — 5 февраля 2022 года словенский телевещатель «RTVSLO» подтвердил, что они не примут участие в конкурсе из-за финансовых проблем.
  Украина — страна изначально подтвердила участие в конкурсе 2020 года, однако в конечном списке участников страна не значилась. 
  Финляндия — вещатель никак не прокомментировал участие или неучастие в конкурсе. В итоге страна не значилась в списке участников. Последнее участие страны было в 2010 году.
  Швейцария —17 февраля 2022 года SRG объявила, что Швейцария не будет участвовать в Евровидении молодых музыкантов 2022 года, поскольку четыре вещателя SRG отказались участвовать.
  Эстония — страна изначально подтвердила участие в конкурсе 2020 года, однако в конечном списке участников страна не значилась. Последнее участие страны было в 2018 году.

Не являются членом ЕВС 

  Белоруссия — 1 июля 2021 года ЕВС прекратил членство Белорусского государственного телевидения в Белорусская теле-радио Кампания (BTRC), что сделало участие в конкурсе невозможным.
  Россия — России не было в списке участников на 2022 год, кроме того, российские вещатели отказались от участия в ЕВС в ответ на исключение России из ЕВС 2022 года.

Вещание 
Следующие страны, перечисленные в порядке дат вещания, подтвердили, что они будут транслировать конкурс вместе с датами графиков вещания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о конкурсе на сайте ЕВС

2018 год в музыке